Die Communauté de communes du Pays Loudunais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 28. August 2001 gegründet und umfasst 45 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Loudun.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays Loudunais
Gegründet 2001